Saretschenskoje () ist der Name von Orten in Russland:
 Saretschenskoje (Kaliningrad) in der Oblast Kaliningrad ((Groß) Sobrost, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 Saretschenskoje (Krasnodar) in der Region Krasnodar